

Плейсервілл — місто, штат Каліфорнія
 Плейсервілл — місто, штат Айдахо